Sparta (Griekenland), inwoners van deze plaats
 SV Spartanen, een voetbalclub uit de Nederlandse plaats Wognum